

Biologie
 Un ramet est un clone naturel ou artificiel d'un ortet initial.

Patronymie

 Henri Ramet (1859-1941) est un historien français et juriste.
 José Ramet (1955-2019) est un médecin pédiatre belge et professeur d'université.
 Natan Ramet (1925-2012) est un déporté juif belge.

Toponymie

 Ramet est une ancienne commune belge.